Міжконтинентальний кубок з футболу 1988 — 27-й розіграш Міжконтинентального кубка. У матчі зіграли переможець Кубка європейських чемпіонів 1987—1988 нідерландський «ПСВ» та переможець Кубка Лібертадорес 1988 уругвайський «Насьйональ». Гра відбулася на стадіоні Національному стадіоні у Токіо 11 грудня 1988 року. За підсумками гри титул володаря Міжконтинентального кубка втретє здобув «Насьйональ».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Кубок європейських чемпіонів 1987—1988
 Кубок Лібертадорес 1988

Посилання 
 Міжконтинентальний кубок 1988 на rsssf  
 Міжконтинентальний кубок 1988 на transfermarkt  

1988 у футболі
1988
Футбольні змагання у Токіо
Грудень 1988